Esterndorf ist der Ortsname von

 Esterndorf (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Esterndorf (Emmering), Ortsteil der Gemeinde Emmering, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Esterndorf (Kirchdorf an der Amper), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf an der Amper, Landkreis Freising, Bayern
 Esterndorf (Oberpframmern), Ortsteil der Gemeinde Oberpframmern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Esterndorf (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Esterndorf (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern